Nyc může být:

 vlastní jméno indiánského kmene Juteů
 New York City (NYC)